Ange ou Démon – album dei Manigance del 2002
 Ange ou Démon – album di Keen'V del 2013